Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2000/2001 – 58. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2001/2002. Tym razem trofeum wywalczył FC Schalke 04. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 25–29 sierpnia 2000
 Runda 2: 31 października–1 listopada 2000
 Runda 3: 28–29 listopada 2000
 Ćwierćfinał: 20 grudnia 2000
 Półfinał: 6–7 lutego 2001
 Finał: 26 maja 2001 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2000 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 31 października do 1 listopada 2000 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 28 do 29 listopada 2000 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 20 grudnia 2000 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 6 i 7 marca 2001 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Niemczech
2001 w Niemczech
!